Хосе Даниэль Октавио Герреро Родригес (; родился 18 ноября 1987 года, Гвадалахара, Мексика) — мексиканский футболист, полузащитник клуба «Пуэбла» и сборной Мексики.

Клубная карьера 
Герреро — воспитанник клуба «Атланте». 9 сентября 2006 года в матче против «Атласа» он дебютировал за команду в мексиканской Примере. В 2007 году Хосе Даниэль стал чемпионом Мексики, а через год завоевал кубок чемпионов КОНКАКАФ. 25 января 2009 года в поединке против «Монаркас Морелия» Герреро забил свой первый гол за клуб из Канкуна. За «Атланте» Хосе Даниэль провёл более 200 матчей.

Летом 2014 года Герреро перешёл в столичную «Америку». 20 июля в матче против «Леона» он дебютировал за новый клуб. В 2014 году Хосе Даниэль во второй раз стал чемпионом Мексики. 5 марта 2015 года в поединке лиги чемпионов КОНКАКАФ коста-риканского против «Саприссы» он забил свой первый гол за команду из Мехико. В апреле Герреро выиграл Лигу чемпионов КОНКАКАФ во второй раз. В 2016 году он во второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов КОНКАКАФ. 1 мая в поединке против «Монтеррея» Хосе забил свой первый гол за «Америку» в чемпионате.

Летом 2017 года Герреро на правах аренды перешёл в «Пуэблу». 23 июля в матче против УАНЛ Тигрес он дебютировал за новый клуб.

Международная карьера 
В 2007 году Герреро принял участие в молодёжном чемпионате мира в Канаде.

9 сентября того же года в товарищеском матче против сборной Панамы Хосе Даниэль дебютировал за сборную Мексики.

Достижения 

Командные

 «Атланте»
  Чемпионат Мексики по футболу — Апертура 2007
 Обладатель Кубка чемпионов КОНКАКАФ — 2008/2009

 «Америка»
  Чемпионат Мексики по футболу — Апертура 2014
 Обладатель Кубка чемпионов КОНКАКАФ — 2014/2015
 Обладатель Кубка чемпионов КОНКАКАФ — 2015/2016

Примечания

Ссылки 
 
 
 Статистика на esmas.com
 Статистика на TransferMarkt
 Статистика на MedioTiempo

Футболисты Мексики
Игроки сборной Мексики по футболу
Игроки сборной Мексики по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Америка» Мехико
Игроки ФК «Атланте»
Игроки ФК «Пуэбла»